Азиль — многозначный термин.

 Ази́ль ( от ) — во французском языке психлечебница.
 Ази́ль (асиль) — дореволюционный термин, означавший право убежища.
 Азиль — бойцовская порода кур; слово индийского происхождения.
 Азиль — в конном деле термин, называющий чистокровную арабскую лошадь; антоним — кадиш, нечистокровный скакун.
 Азиль — сокращённое название Азильской археологической культуры периода 14-8 тысяч лет до н. э.

См. также 
 Пещера Ма-д’Азиль

Примечания